Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1937 rozegrano w dniach 21 czerwca – 2 lipca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn 
 Donald Budge /  Gene Mako –  Pat Hughes /  Raymond Tuckey, 6–0, 6–4, 6–8, 6-1

Gra podwóna kobiet 
 Simone Mathieu /  Billie Yorke –  Phyllis King /  Elsie Goldsack Pitman, 6–3, 6–3

Gra mieszana 
 Alice Marble /  Don Budge –  Simone Mathieu /  Yvon Petra, 6–4, 6–1

Przypisy 

Wimbledon według lat
1937 w tenisie ziemnym
1937 w Wielkiej Brytanii